Cowgirl – equivalente femminile del cowboy
 Cowgirl – soprannome di Jillian Pearlman, personaggio dei fumetti DC Comics
 Cowgirl – album di Lynn Anderson
 Cowgirl – film del 2004 diretto da Mark Schlichter
 Cowgirl - Il nuovo sesso – film del 1993 diretto da Gus Van Sant
 Cowgirl – posizione nel Kāma Sūtra